Куммасках () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Куммасках мак Флайнн — король Уи Файльги (755—757)
 Куммасках мак Фогартайг — король Лагора (786—797)
 Куммасках мак Конгалайг — король Наута и всей Бреги (818—839)